Kläppen kan syfta på:

Sverige

 Kläppen, Skellefteå kommun – en småort i Skellefteå kommun, 
 Kläppen norra– en småort i Åre kommun, 
 Kläppen, Sälen– en vintersportanläggning i skidområdet Sälenfjällen, 
Kläppen, Umeå kommun – en bebyggelse i Umeå kommun

Finland

 Kläppen, Iniö, Åboland, 
 Kläppen, Houtskär, Åboland, 
 Kläppen, Korpo, Åboland, 
 Kläppen (vid Kirjais, Nagu), Åboland, 
 Kläppen (vid Borstö, Nagu), Åboland,

Se även
Kläpp
Kläpparna